Pfarrkirche Gries bezeichnet:

 Pfarrkirche Gries am Brenner
 Pfarrkirche Gries im Sellrain